Министерство финансов Греции () — высший орган исполнительный власти Греции в сфере денежной политики, отвечающий за её проведение. С 2000 по 2009 год носило название Министерство экономики и финансов (). С 1967 по 2000 год и с 2009 года носит современное название. Действующий министр — Христос Стайкурас с 9 июля 2019 года.

Список министров 
Министры экономики и финансов
 2002—2004 Христодулакис, Никос
 2004—2009 Алогоскуфис, Йоргос
 2009 Папатанасиу, Яннис

Министры финансов
 2009—2011 Папаконстантину, Йоргос
 2011—2012 Венизелос, Евангелос
 2012 Сахнидис, Филиппос
 2012 Заньяс, Йоргос
 2012—2014 Стурнарас, Яннис
 2014—2015 Хардувелис, Гикас
 2015 Варуфакис, Янис
 2015 Цакалотос, Эвклид
 2015 Хулиаракис, Йоргос
 2015—2019 Цакалотос, Эвклид
 9 июля 2019 года —  Стайкурас, Христос

Ссылки 
 

Министерства Греции
Греция